СВ, Св — аббревиатура. Может означать:
 СВ — средние волны;
 СВ — сухопутные войска;
 СВ — общепринятое обозначение пассажирских спальных вагонов;
 СВ — случайная величина;
 «СВ» — советская и российская рок-группа;
 Св — стрелковые войска;
 Св — серия паровозов;
 св. — сокращение слова — Святой или Святитель;
 СВ — Список википедий;
 СВ — обозначение столовых яиц весом от 75 г и более;
 СВ – Снайперская винтовка
 СВ — Соединительная ветвь

См. также 
 СВ-шоу — украинское телешоу Верки Сердючки, 4 ноября 1997 года выходит первая программа «СВ-шоу» на украинском телеканале «1+1»;
 СВ. Спальный вагон — советский художественный фильм 1989 года;